Иван Александрович Шаров:
 Шаров, Иван Александрович (1911—1943) — майор, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1943, посмертно).
 Шаров, Иван Александрович (1888—1970) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ (1948), Заслуженный деятель науки и техники Туркменской ССР.